Termin Fitaza ima više značenja.

 3-Fitaza, enzim
 4-fitaza, enzim